Il doppio del torneo di tennis Toray Pan Pacific Open 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrici Janette Husárová e Elena Lichovceva che hanno battuto in finale Lindsay Davenport e Corina Morariu 6–4, 6–3

Teste di serie 

 Cara Black /  Liezel Huber (quarti di finale)
 Janette Husárová /  Elena Lichovceva (campionesse)

 Elena Dement'eva /  Ai Sugiyama (semifinali)
 Nicole Pratt /  María Vento-Kabchi (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Toray Pan Pacific Open 2005